Emmaboda (gemeente), een Zweedse gemeente in de provincie Kalmar län in Småland
 Emmaboda (plaats), de hoofdplaats van deze gemeente